park – teren rekreacyjny
 park narodowy – obszar ochrony przyrody
 park krajobrazowy – obszar ochrony przyrody niższej rangi

Miejscowość w Polsce
 Park – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Sępopol.

Miejscowości w USA:
 Park – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gove

Gminy w USA:
 Park (ang. Park Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Park (ang. Park Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Park (ang. Park Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Park (ang. Park Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Park (ang. Park Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Park (ang. Park Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Park (ang. Park County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Park (ang. Park County) – w stanie Montana
 hrabstwo Park (ang. Park County) – w stanie Wyoming